В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Лізель Губер і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Маріон Бартолі і Сільвія Фаріна-Елія 6-1, 7-66.

Сіяні пари 

 Лізель Губер /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Олена Лиховцева /  Надія Петрова (півфінал)

 Даніела Гантухова /  Магі Серна (чвертьфінал)
 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open